Radić je naziv za jestivu biljku iz porodice cikorija.
 Radić je često i rašireno prezime:
 Antun Radić
 Jure Radić
 Pavle Radić
 Stevan Radić
 Stjepan Radić
 Radić je prezime hrvatske plemićke obitelji iz Bačke.